

Sigle 
  Transcription Start Site – sito di inizio della trascrizione (+1) 
 Tethered Satellite System  – sistema di satelliti artificiali al guinzaglio
 Total sum of squares  – somma dei quadrati totale 
 Total suspended solids  – solidi sospesi totali, parametro usato nella gestione della qualità dell'acqua e nella depurazione
 Toxic Shock Syndrome  – sindrome da shock tossico, malattia rara ma grave
 Task State Segment  – una struttura speciale nei computer della famiglia x86 che mantiene le informazioni su un processo

Codici 
 TSS – codice aeroportuale IATA del New York East 34th Street Heliport di New York (Stati Uniti d'America)
 tss – codice ISO 639-3 della lingua dei segni taiwanese